Février (febbraio in francese) può riferirsi a:
 Henry Février (1875-1957) – compositore francese
 Ivan Février (1999) – cestista francese
 Jacques Février (1900-1979) – pianista francese
 James Germain Février (1895-1976) – storico e filologo francese
 Jules Février (1842-1937) – architetto francese
 Pierre Février (1696-1760) – compositore e organista francese
 Stuart Charles-Fevrier (1959) – allenatore di calcio santaluciano
 Victor Février (1828-1908) – generale francese

Cinema
 Février – film del 2020 diretto da Kamen Kalev